Rádio Junior – czeska stacja radiowa
 Rádio Junior – słowacka stacja radiowa